Леэ:

 Леэ — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Леэ — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Гузо де Леэ, Жан-Шарль (1820—1888) — бельгийский астроном.